HTT может означать:

Автопроизводители 
 HTT Automobile — Канадский производитель спортивных автомобилей.

Электроника 
 Hyper-Threading Technology — торговая марка компании Intel для разработанной ею реализации технологии «одновременной многопоточности» () в процессорах на микроархитектуре NetBurst.

Аниме 
HTT может означать название клуба лёгкой музыки из манги и её аниме-адаптации K-On!. HTT (放課後ティータイム, Ho-kago Tea Time) означает Чай после занятий.